Меру:

 Меру — священная гора в космологии буддизма и индуизма.

Кения
 Меру — национальный парк.
 Меру — город.
 Меру — группа народов банту.
 Меру — язык народа меру.

Прочее
 Меру — вулкан в Танзании.
  — национальный парк в Австралии.

См. также 
 Музей Меру — музей народа меру в Кении.